Унд Ніна Леонардівна (8 червня 1945, Волгоградська область, СРСР) — радянська та  російська акторка оперети. 
 Няриль-Унд — річка в Росії. 
 Пітчаль-Унд — річка в Росії.